Rivière  es el nombre de varios lugares:

Toponimia 
 Rivière, apellido.
 Rivière, comuna francesa del departamento de Indre y Loira.  
 Rivière, comuna francesa del departamento de Paso de Calais.  
 Rivière-Beaudette, localidad canadiense de Quebec.  
 Rivière Canot, nombre alternativo de Canot, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Saut-d'Eau.
 Rivière de Barre, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Saint-Louis-du-Nord.
 Rivière des Nègres, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Saint-Louis-du-Nord.
 Rivière Froide, 11.ª sección comunal de la comuna haitiana de Carrefour.
 Rivière Laporte, 7ª sección comunal de la comuna haitiana de Pilate.
 Rivière-les-Fosses, comuna francesa del departamento de Alto Marne.  
 Rivière Mancelle, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Gros-Morne.
 Rivière-Pilote, comuna francesa del departamento de ultramar de Martinica.  
 Rivière-Rouge, localidad canadiense de Quebec.  
 Rivière-Saas-et-Gourby, comuna francesa del departamento de Landas.  
 Rivière-sur-Tarn, comuna francesa del departamento de Aveyron.  
 La Rivière-de-Corps, comuna francesa del departamento de Aube.  
 La Rivière-Drugeon, comuna francesa del departamento de Doubs.  
 La Rivière-du-Nord, localidad canadiense de Quebec.  
 La Rivière-Enverse, comuna francesa del departamento de Alto Saboya.  
 La Rivière-Saint-Sauveur, comuna francesa del departamento de Calvados.  
 Abbéville-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Essonne.  
 Augerville-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Loiret.  
 Aulnay-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Loiret.  
 Bailly-en-Rivière, comuna francesa del departamento de Sena Marítimo.  
 Belle Rivière, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Miragoâne.
 Berny-Rivière, comuna francesa del departamento de Aisne.  
 Bettencourt-Rivière, comuna francesa del departamento de Somme.  
 Biville-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Sena Marítimo.  
 Boissy-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Essonne.  
 Bordes-de-Rivière, comuna francesa del departamento de Alto Garona.  
 Castelnau-Rivière-Basse, comuna francesa del departamento de Altos Pirineos.  
 Caussade-Rivière, comuna francesa del departamento de Altos Pirineos.  
 Champagnac-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Alto Vienne.  
 Cier-de-Rivière, comuna francesa del departamento de Alto Garona.  
 Corneilla-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Pirineos Orientales.  
 Débats-Rivière-d'Orpra, comuna francesa del departamento de Loira.  
 Fléré-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Indre.  
 Fleury-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Marne.  
 Fontaine-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Essonne.  
 Fresnoy-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Oise.  
 Gaudreville-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Eure.  
 Gée-Rivière, comuna francesa del departamento de Gers.  
 Labarthe-Rivière, comuna francesa del departamento de Alto Garona.  
 Labatut-Rivière, comuna francesa del departamento de Altos Pirineos.  
 Ladevèze-Rivière, comuna francesa del departamento de Gers.  
 Martres-de-Rivière, comuna francesa del departamento de Alto Garona.  
 Moisdon-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Loira Atlántico.  
 Ormoy-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Essonne.  
 Ouville-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Sena Marítimo.  
 Pézilla-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Pirineos Orientales.  
 Pointis-de-Rivière, comuna francesa del departamento de Alto Garona.  
 Saint-Aubin-Rivière, comuna francesa del departamento de Somme.  
 Saint-Avit-Rivière, comuna francesa del departamento de Dordoña.  
 Saint-Bonnet-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Corrèze.  
 Saint-Clar-de-Rivière, comuna francesa del departamento de Alto Garona.  
 Saint-Clément-de-Rivière, comuna francesa del departamento de Hérault.  
 Saint-Cyr-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Essonne.  
 Sainte-Beuve-en-Rivière, comuna francesa del departamento de Sena Marítimo.  
 Saint-Front-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Dordoña.  
 Saint-Georges-de-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Mancha.  
 Saint-Germain-de-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Gironda.  
 Saint-Jean-de-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Mancha.  
 Saint-Joseph-de-Rivière, comuna francesa del departamento de Isère.  
 Saint-Martin-Rivière, comuna francesa del departamento de Aisne.  
 Saint-Maurice-en-Rivière, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.  
 Saint-Pardoux-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Dordoña.  
 Saint-Pierre-de-Rivière, comuna francesa del departamento de Ariège.  
 Saint-Pierre-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Orne.  
 Saint-Riquier-en-Rivière, comuna francesa del departamento de Sena Marítimo.  
 Saint-Victor-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Puy-de-Dôme.  
 Tourville-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Sena Marítimo.  
 Villeneuve-de-Rivière, comuna francesa del departamento de Alto Garona.  
 Villeneuve-la-Rivière, comuna francesa del departamento de Pirineos Orientales.

Desambiguación 
 La Rivière.  
 Grande Rivière.  
 Petite Rivière.  
 Rivière Blanche.  
 Rivière du Loup.  
 Rivière Salée.

Nombres de personas 
 Marie Auguste Rivière 1821-1877
 Charles Rivière-Hérard 1789–1850
 Margarita Rivière 1944-2015

Artistas 
 François Rivière (1949-), guionista de historietas.
 Gaston Rivière (1909-2004), músico francés.
 Georges Rivière, crítico de arte francés (1855-1943).
 Georges Rivière (1924-), actor francés.
 Henri Rivière (1827-1883), oficial de marina y hombre de letras francés.
 Henri Rivière (1864-1951), pintor y grabador francés.
 Jacques Rivière (1886 - 1925), hombre de letras francés.
 Jean Rivière (Bordeaux, 16 de noviembre de 1921 - 2002), profesor de medicina.
 Jean-Loup Rivière (1948-), dramaturgo y ensayista francés.
 Jean-Marie Rivière (1926-1996), director de music hall francés.
 Jean-Max Rivière (1937-), autor-compositor francés.
 Marianne Rivière, violinista francesa.
 Marie Rivière (1956-), actriz francesa.
 Maryse Rivière (1962-) , escritor francés.
 Pierre-Louis Rivière (1951-), dramaturgo y novelista francés.

Políticos y sindicalistas 
 André Vauquelin de La Rivière (1947-), diputado de Ille-et-Vilaine;
 Armand Félix Rivière (1822-1891), diputado de Indre-et-Loire;
 Baptiste Nicolas Louis Vauquelin de La Rivière (1763-1829), député du Calvados ;
 Charles François Riffardeau de Rivière (1765-1828), militar, diplomático y político francés de los siglos XVIII y XIX.
 Constance Rivière, alto funcionario, director adjunto del gabinete de François Hollande ;
 Jacques Rivière (né en 1726), diputado de los États généraux de 1789;
 Jean-Baptiste Gabriel Rivière (1739-1825), diputado de  Nord;
 Jean-Louis Rivière (1766-1848), diputado de  Lot-et-Garonne;
 Joseph Rivière (1914-1984), diputado de  Rhône;
 Joseph-François Rivière (1744-1824), diputado de los États généraux de 1789;
 Jérôme Rivière (1964-), hombre político francés;
 Lambert Rivière (1753-1828), diputado de Aube;
 Louis Riffardeau de Rivière (1817-1890), hombre político francés del siglo XIX.
 Léon Charles Alphonse-Rivière (1855-1920), diputado de Loir-et-Cher;
 Marcel Rivière (1905-1979), instituteur francés, militante sindicalista y mutualista;
 Paul Bruno Alexandre Noé Rivière de Larque (1794-1861), diputado de  la Lozère;
 Paul Rivière (1912-1998), resistente y hombre politique ;
 Pierre François Joachim Henry Larivière (1761-1838), diputado de Calvados;
 Pierre Rivière (né en 1749), diputado de  la Corrèze;

Religiosos 
 Benoît Rivière (1954-), obispo católico francés.
 Maurice Rivière (1859-1930), obispo católico  francés.
 Pierre Rivière (1871-1961), obispo católico francés.

Científicos 
 Émile Rivière (1835-1922), prehistoriador y médico francés;
 Enrique Pichon Rivière (1907-1977) sicoanalista argentino de origen suizo;
 Georges Rivière llamado también Georges-Henri Rivière (1897-1985), museólogo francés;
 Marc Rivière (Bordeaux, 8 de diciembre de 1892 - 1973), profesor de medicina.

Deportistas
 Emmanuel Rivière (1990-), jugador de fútbol francés.
 Jean-François Rivière (1977-), jugador de fútbol francés.
 Roger Rivière (1936 - 1976), corredor ciclista francés.
 Yohann Rivière (1984-), jugador de fútbol francés.

Otros 
 François Rivière (1964-), homme d'affaires francés.
 René Rivière, abogado francés del siglo XVII.